Lindener Schloss steht für:

 Lindener Schloss, Schlossanlage in Linden vor Hannover, siehe Schloss Linden (Hannover)
 Lindener Schloss (Oberthal), Adelssitz in Oberthal, Saarland